Вільям Артур Візлі — вигаданий персонаж і другорядний герой серії романів «Гаррі Поттер».
У школі навчався в гуртожитку Ґрифіндор, був відмінником. Працює в Єгипті на чарівницький банк «Ґрінґотс», там він знайомиться з Флер Делякур.

У шостій частині його кусає вовкулака Ґрейбек. Завдяки вчасно вжитим заходам він не стає вовкулакую, але в нього на обличчі лишаються великі шрами і він їсть м'ясо з кров'ю.

Одружився з Флер Делякур у сьомій частині, весілля відбулося біля будинку Візлів («Барліг»). Має дочку Марі-Вікторію.

Походження

Джерело 
 Лексикон Гаррі Поттера 

Персонажі з Гаррі Поттера
Літературні персонажі
Персонажі фільмів
Персонажі за алфавітом
Вигадані англійці